Владимир Николаевич Сахаров (род. 5 февраля 1948, Палатка, Тимкинский район, Магаданская область, РСФСР, СССР) — советский футболист, нападающий, полузащитник, мастер спорта (1968).

Биография 
Футболом начал заниматься в пос. 116 км г. Куйбышева в юношеской команде «Нефтяник», первый тренер — Владимир Павлович Гудков. В 1966 году выступал за «Тяжмаш» Сызрань, в 1967 — в «Крыльях Советов» Куйбышев вместе со старшим братом Геннадием, который и порекомендовал Владимира начальнику минского «Динамо» Альберту Денисенко. В «Динамо» Сахаров играл в 1968—1973 годах. Несмотря на частые нарушения режима и пристрастие к алкоголю, был одним из лучших игроков команды и любимцем болельщиков.

С 1971 года играл в молодёжной сборной СССР.

В конце 1973 года был приглашён в московское «Торпедо», однако «Динамо» не хотело его отпускать и, воспользовавшись фактами многочисленных проступков Сахарова, наложило на него дисквалификацию. Ему пришлось играть на первенство ЗИЛа. Выступать за «Торпедо» Сахаров смог только с середины 1975 года и играл за команду до конца карьеры в 1981 году.

В 1975—1976 годах провёл 3 матча и забил 3 гола за олимпийскую сборную и 4 матча — за главную.

Был тренером в Анголе, работал в Управлении футбола Спорткомитета СССР.

В 1985—1988 годах — директор физкультурно-оздоровительного комплекса ЗИЛа. В 1999—2000 годах — начальник отдела РФС по материально-техническому обеспечению сборных команд. В 1997—1998 и 2001—2002 годах — генеральный директор ФК «Торпедо-ЗИЛ».

Достижения 
 Чемпион СССР: 1976 (осень).
 В списке 33 лучших футболистов: 4 раза (1975, 1976 — № 2; 1968, 1977 — № 3).

Примечания

Ссылки 
 Владимир Сахаров

Футболисты СССР
Игроки ФК «Тяжмаш»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки сборной СССР по футболу
Мастера спорта СССР